Indian (empresa aérea)
Indian Motorcycle Company
Indians (canção) - da banda Anthrax
Indian (filme), produção indiana
Cleveland Indians
The Indians

Desambiguação